Идеа́л (от ) — многозначное слово:

 Идеал в философии и многих других областях — представление о высшем совершенстве чего-либо.
 Идеал — специального рода подобъект в некоторой алгебраической структуре.
 Идеал — село в Аларском районе Иркутской области.
 Идеал — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области.
 «Идеал» — торговое название растительного масла
 «Идеал» — британский комедийный сериал.

См. также 
 Идеализация
 Идеальное (философия)